O Montreux Volley Masters de 2013 foi realizado em Montreux, Suíça entre o período de 28 de Maio a 2 de junho de 2013. Participaram do torneio 8 seleções.

Depois de ser cancelado em 2012 em decorrência da preparação das principais equipes para a  disputa do torneio de vôlei das Olimpíadas de Londres, o tradicional torneio voltou a ser disputado. Com exceção da Seleção Dominicana, as demais seleções participantes do torneio utilizaram os seus times B ou times juvenis.

Na decisão, o Brasil derrotou a Rússia por 3 sets a 0 e conquistou o sexto título do Torneio de Montreux, sem perder nenhum set. A República Dominicana ficou com a medalha de bronze. Fernanda Garay foi escolhida a MVP do torneio.

Seleções participantes 

  Alemanha
  Brasil
  China
  Itália
  Japão
  República Dominicana
  Rússia
  Suíça

Grupos 
{| class=wikitable width=60%
!width=30%|Grupo A
!width=30%|Grupo B
|-
|
 (País Sede)

|
 (Último Campeão)
|}

 Grupo A 

PTS - pontos, J - jogos, V - vitórias, D - derrotas, SP - sets pró, SC - sets contra, PP - pontos pró, PC - pontos contra

 Resultados 

 Grupo B 

PTS - pontos, J - jogos, V - vitórias, D - derrotas, SP - sets pró, SC - sets contra, PP - pontos pró, PC - pontos contra

 Resultados 

 Decisão de Quinto Lugar 

5ª- 8ª colocação

 Decisão de Quinto Lugar 

 Finais 
{{Round4-with third
|RD1=Semifinais
|RD2=Final
|Consol=3° lugar
|01 de junho de 2013 - Montreux||3||0
|01 de junho de 2013 - Montreux||2||3
|02 de junho de 2013 - Montreux||3||0
|02 de junho de 2013 - Montreux||3||1
}}

Semifinal

Decisão de Terceiro Lugar

Final

Classificação final

Premiações individuais 
 Melhor jogadora - MVP :  Fernanda Garay
 Melhor pontuadora:  Zhu Ting
 Melhor atacante:  Miyu Nagaoka
 Melhor bloqueio:  Irina Zaryazhko
 Melhor sacadora:  Daria Isaeva
 Melhor Libero:  Mengjie Wang
 Melhor recepção:  Monica de Gennaro
 Melhor levantadora:  Dani Lins

Ligações externas 
 
 

2013
2013 no voleibol
2013 na Suíça